Biebrich – un comune del circondario Rhein-Lahn-Kreis in Renania-Palatinato
Wiesbaden-Biebrich – un distretto urbano della città di Wiesbaden in Assia